Talcozamán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Talcozamán, Yaonáhuac, ort, Puebla, 
 Talcozamán, Tetela de Ocampo, ort, Puebla,